Resonator kan betrekking hebben op:

Een akoestische resonator, zie klankholte
Bepaalde muziekinstrumenten waarin een akoestische resonator is verwerkt:
Een resonator gitaar
Een resonator mandoline
Een elektromagnetische resonator, zie trilholte
Een optische resonator, zie interferometer
Een getijgolf resonator, zie Resonator (waterkering)
Een muziekalbum uit 2006 van de Amerikaanse bassist Tony Levin